Abbadia kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Martinho Campos (ort), Minas Gerais,

Italien 

 Abbadia Cerreto, ort och kommun i provinsen Lodi i regionen Lombardiet i Italien
 Abbadia Lariana, ort och kommun i provinsen Lecco i regionen Lombardiet i Italien
 Abbadia San Salvatore,  ort och kommun i provinsen Siena i regionen Toscana i Italien